Guilherme  – forma portoghese del nome proprio di persona italiano Guglielmo
Centro do Guilherme  – comune dello stato del Maranhão (Brasile)
Guilherme (Guilherme Alvim Marinato, n. 1985) – calciatore brasiliano naturalizzato russo
Guilherme  (Guilherme dos Santos Torres, n. 5 aprile 1991) – calciatore brasiliano, centrocampista
Guilherme (Guilherme Soares Guedes de Freitas, n. 24 luglio 1991) – calciatore brasiliano, attaccante